Светлолобово — название населённых пунктов в России:

 Светлолобово — село в Усть-Удинском районе Иркутской области.
 Светлолобово — село в Новосёловском районе Красноярского края.